Grand Prix Włoch 1990 (oryg. Coca Cola Gran Premio d'Italia) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 9 września 1990, po raz 40. na torze Monza.

61. Grand Prix Włoch, 41. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna - 1:22.533
 Najszybsze okrążenie: Ayrton Senna - 1:26.254 na okrążeniu 46
 Na prowadzeniu: Ayrton Senna 53 okrążeń (1-53);

Włochy
1990
1990 we Włoszech